Il doppio del Challenger La Manche 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Renavand erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno.

Laurynas Grigelis e Uladzimir Ihnacik hanno battuto in finale Dustin Brown e Jonathan Marray 4–6, 7–6(11–9), [10–0].

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Philipp Marx (quarti di finale)
  Dustin Brown /  Jonathan Marray (finale)

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (semifinali)
  Igor Zelenay /  Lovro Zovko (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Challenger La Manche 2012